Ercole Ricotti (1816-1883) – storico e politico italiano
 Federico Ricotti (1936) – politico italiano
 Marco Enrico Ricotti (1962) – ingegnere e accademico italiano
 Cesare Francesco Ricotti-Magnani (1822-1917) – generale e politico italiano